Чаншайска операция може да се отнася за четири битки през Втората китайско-японска война:
 Чаншайска операция (1939)
 Чаншайска операция (1941)
 Чаншайска операция (1942)
 Чаншайска операция (1944)